FK Mornar Bar, un club de football monténégrin.
 KK Mornar Bar, un club de basket-ball monténégrin.
 RK Mornar Bar, un club de handball monténégrin.